

Geografia

Austria 
 Bürg-Vöstenhof – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Niemcy 
 Bürg – dzielnica Neuenstadt am Kocher
 Bürg – dzielnica Winnenden

Inne 
 Bürg – krater księżycowy

Osoby 
 Tobias Bürg – austriacki astronom

Zobacz też 
 Alte Bürg
 Burg